El término aéreo puede hacer referencia a:
Algo perteneciente o relativo al aire.
 El aire.
 Aquello que tiene un origen, se realiza, se utiliza, funciona o sucede en el aire.
 Transporte aéreo.
 Asalto aéreo.
 Correo aéreo.
Acción que se realiza en el aire,tiene que ver con aviones